Rhoda bezeichnet:

 Rhoda (Vorname)
 Rhoda (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 (907) Rhoda, Asteroid
 Rhoda, antikes Emporium an der Küste der Provinz Hispania Tarraconensis, am Ort der Ciutadella de Roses in Roses, Katalonien

Ortschaften:
 Möbisburg-Rhoda, Stadtteil von Erfurt, Thüringen
 Rhoda (Erfurt), Teil von Möbisburg-Rhoda
 Hof Rhoda, Weiler in der Gemarkung von Hatzfeld (Eder), Hessen
 Rhoda (Kentucky), Vereinigte Staaten
 Rhoda (West Virginia), Vereinigte Staaten

Rhoda ist der Familienname folgender Personen:
 Hilary Rhoda (* 1987), US-amerikanisches Model

Siehe auch:
 Roda